Катыши — название населённых пунктов:

Россия 
 Катыши — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Катыши — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Катыши — деревня в Воткинском районе Удмуртии.